Cianciulli – cognome italiano
Leonarda Cianciulli – serial killer italiana
Michele Cianciulli – filosofo e giurista italiano
Michele Angelo Cianciulli – nobile e politico italiano